För andra betydelser se Eos (olika betydelser)

Eos är ett litet släkte med papegojfåglar som omfattar sex arter, alla endemiska för öar i östra Indonesien och de flesta med mycket små utbredningsområden. De har övervägande röd fjäderdräkt med blå, lila eller svarta partier. Honor och hanar har liknande utseenden.

Släktet beskrevs av den tyske naturalisten Johann Georg Wagler 1832, och dess vetenskapliga namn anspelar på gammalgrekiskans eos som betyder "gryning", och refererar på både dess klarröda fjäderdräkt och östliga utbredning. Dess närmsta släktingar är arterna i släktet Trichoglossus.

Arter 
Släktet omfattar sex arter:
 Blåstreckad lori (Eos reticulata)
 Blåörad lori (Eos semilarvata)
 Rödlori (Eos bornea)
 Svartvingad lori (Eos cyanogenia)
 Rödblå lori (Eos histrio)
 Violetthalsad lori (Eos squamata)

Referenser 
Texten bygger på en översättning från engelskspråkiga wikipedias artikel Eos (genus) läst 2012-08-12

Noter

Källor 
 Forshaw, Joseph M.; Cooper, William T. (1981) [1973, 1978] Parrots of the World (corrected second ed.). David & Charles, Newton Abbot, London. .
 Forshaw, Joseph M. (2006) Parrots of the World; an Identification Guide. Illustrated by Frank Knight. Princeton University Press. .
 Jobling, James A. (1991) A Dictionary of Scientific Bird Names. Oxford: Oxford University Press. .

Östpapegojor
Fågelsläkten